Тарже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Клермон-Феррана, 37 км на південний захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 255,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Тарже на сайті французького Національного інституту географії
 Тарже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тарже на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тарже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тарже на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє